Иоганнес Урцидиль (; 3 февраля 1896, Прага — 2 ноября 1970, Рим) — чешский писатель, переводчик, прозаик, поэт, журналист, член «Пражского кружка», писал на немецком языке.

Биография 
Отец — из немецко-чешской семьи, мать — из чешско-еврейской. Потерял мать в 1900, отец женился вторично. Дебютировал в 1913 стихами под псевдонимом Ганс Эльмар. Сблизился с М.Бродом, Кафкой, Ф. Верфелем, Э.Кишем, а также с братьями Чапек. В 1914—1918 учился в немецком институте Карла-Фердинанда в Праге, участвовал в Первой мировой войне (1916—1918), позднее служил переводчиком в немецком консульстве в Праге, занимался журналистикой. Стал одним из основателей Союза немецких писателей Чехословакии (1922). В 1922—1933 — пресс-атташе в немецком представительстве в Праге.

В 1939 эмигрировал, был близок к президенту Эдварду Бенешу, жил в Италии, Великобритании, США (с 1941), с 1946 — американский гражданин. Работал на радиостанции Голос Америки (1951—1953). Подвергся преследованиям в период маккартизма. В 1960-е годы часто бывал в Европе. Умер в Риме, куда приехал по приглашению Австрийского института выступить с лекцией.

Творчество 
Автор стихов, прозы, работ о литературе и искусстве, в том числе — чешском (в частности, он — автор работ о творчестве Вацлава Холлара). Переводил с чешского и английского (в том числе — стихи и прозу Хильды Дулитл), служил взаимному ознакомлению и сближению чешской и немецкой культур.

Произведения 
 Sturz der Verdammten (1919, стихотворения)
 Die Stimme (1930, стихи)
 Goethe in Böhmen (1932, историко-литературная монография)
 Wenceslaus Hollar. Der Kupferstecher des Barock (1936)
 Zeitgenössische Maler der Tschechen: Josef Čapek, Emil Filla, Alfred Justitz, Václav Špála, Jan Zrzavý (1936)
 Hollar, a Czech émigré in England (1942)
 Der Trauermantel (1945, новеллы).
 Über das Handwerk (1954, эссе)
 Die verlorene Geliebte (1956, новеллы)
 Die Memnonssäule (1957, стихотворения)
 Denkwürdigkeiten von Gibacht (1958, новеллы)
 Das Glück der Gegenwart. Goethes Amerikabild (1958, эссе)
 Das große Halleluja (1959, роман)
 Prager Triptychon (1960, новеллы)
 Das Elefantenblatt (1962, новеллы)
 Amerika und die Antike (1964, эссе)
 Entführung und sieben andere Ereignisse (1964, новеллы)
 Literatur als schöpferische Verantwortung (1965, эссе)
 Da geht Kafka (1966, эссе)
 Die erbeuteten Frauen. Sieben dramatische Geschichten (1966, новеллы) .
 Der lebendige Anteil des jüdischen Prag an der neueren deutschen Literatur (1967, эссе)
 Bist du es, Ronald? (1968, новеллы)
 Väterliches aus Prag und Handwerkliches aus New York (1969, автобиография)
 Die letzte Tombola (1971, новеллы)
 Morgen fahr' ich heim. Böhmische Erzählungen (1971, новеллы)
 Bekenntnisse eines Pedanten. Erzählungen und Essays aus dem autobiographischen Nachlaß (1972, автобиографические тексты)
 Život s českými malíři. Vzájemná korrespondence s Janem Zrzavým. Vzpomínky — texty — dokumenty (2003, документы и тексты о связях с чешскими художниками)
 Ferdinand Peroutka und Johannes Urzidil: O české a německé kultuře (2008, беседы о чешско-немецкой культуре)

Признание 
Член-корреспондент Немецкой академии языка и литературы в Дармштадте (1962), лауреат Большой Австрийской государственной премии по литературе (1964), премии Андреаса Грифиуса (1966) и др.

Именем писателя назван астероид 70679.

Публикации на русском языке 
 Ребро моей бабушки// Австрийская новелла XX века. — М.: Художественная литература, 1981.
 Дифирамб смерти. Пер. Савелия Тартаковера

Литература 
 Gerhard Trapp: Die Prosa Johannes Urzidils. Zum Verständnis eines literarischen Werdegangs vom Expressionismus zur Gegenwart. — Bern: Lang, 1967. (= Europäische Hochschulschriften. 2.)
 Gisela Sandqvist: Johannes Urzidil: Prag — New York; vom Untertan der österreichischen Monarchie zum amerikanischen Staatsangehörigen. — Stockholm: Univ., Deutsches Inst., 1975.
 Stella P Rosenfeld: Johannes Urzidil’s Prague and Bohemian stories: major aspects of subject matter and theme : Dissertation. — Cleveland, Ohio, 1976.
 Hedwig Pistorius: Johannes Urzidil und das Exil : Dissertation. — Wien, 1978.
 Christa Helling: Johannes Urzidil und Prag. Versuch einer Interpretation. — Triest, Del Bianco Industrie Grafiche, 1981. (= Università degli studi di Trieste. Publicazione N.7.)
 Peter Herren: Beharren und Verwandeln. — Bern; Stuttgart: Haupt, 1981. (= Sprache und Dichtung. N.F. 32.) ISBN 3-258-03007-3.
 Johann Lachinger, Aldemar Schiffkorn [sen.] und Walter Zettl (Hg.): Johannes Urzidil und der Prager Kreis. Vorträge des römischen Johannes-Urzidil-Symposions 1984. — Linz: Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich, 1986. (= Schriftenreihe des Adalbert-Stifter-Institutes des Landes Oberösterreich. 36.) ISBN 3-900424-04-7.
 Isabelle Ruiz: Johannes Urzidil. Le dernier conteur pragois de langue Allemande entre l’engagement et la distance : Dissertation. — Paris, 1997.
 Antonín Měšťan: Johannes Urzidil als Bohemist und Slawist. Einige Bemerkungen und Briefauszüge. // Rudi Schweikert und Susanne Schmidt (Hg.): Korrespondenzen. Festschrift für Joachim W. Storck aus Anlaß seines 75. Geburtstags. St. Ingbert: Röhrig 1999. (= Mannheimer Studien zur Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft. 20.) — S.649-657.
 Aldemar Schiffkorn [jun.] (Hg.): Böhmen ist überall. Internationales Johannes-Urzidil-Symposion in Prag. Sammelband der Vorträge. Primärbibliographie und Register. — Linz, Grenzgänger, 1999. (= Edition Grenzgänger. 26.) ISBN 3-901246-17-7.
 Valentina Sardelli: A colloquio con il proprio passato: la corrispondenza inedita di Johannes Urzidil. : Dissertation. — Pisa, 2009.
 Anja Bischof: Funktion und Bedeutung von Erinnerung im erzählerischen Werk Johannes Urzidils — «…ganz und gar erfunden, aber aus einer Wirklichkeit». — Frankfurt/Main etc.: Peter Lang, 2012. ISBN 978-3-631-63344-1. (= Hamburger Beiträge zur Germanistik. 53.) 
 Steffen Höhne, Klaus Johann und Mirek Němec (Hg.): Johannes Urzidil (1896—1970). Ein «hinternationaler» Schriftsteller zwischen Böhmen und New York. — Böhlau, Köln, Weimar u. Wien, 2012. ISBN 978-3-412-20917-9. (= Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert. 4.) , 
 Klaus Johann: Bibliographie der Sekundärliteratur zu Johannes Urzidil. // Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei. N.F. 13. 2005. S. 383—428.

Ссылки 
 
 Архив супругов Урцидиль в Институте Лео Бека
 
 

Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Немецкие писатели XX века
Немецкие поэты
Журналисты Чехии
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Похороненные на Тевтонском кладбище